Звавич, Леонид Исаакович (род. 1945) — советский и российский математик, народный учитель РФ, автор множества учебных пособий, сын И. С. Звавича.
 Звавич, Исаак Семёнович (1905—1950) — советский учёный, историк-англовед, профессор исторического факультета МГУ.